Il campionato Europeo Velocità 2004 è stato la ventiquattresima edizione della competizione motociclistica Europea.

Stagione 
La classe Superstock 1000 del campionato Europeo si disputa in concomitanza con le gare in territorio europeo del campionato mondiale Superbike, pertanto il calendario si articola in nove prove con inizio il 29 febbraio e termine il 3 ottobre.

Per quanto concerne le altre tre categorie, ossia la classe 125, la  classe 250 e la Supersport, i titoli sono stati assegnati in date e circuiti differenti con inizio il 4 aprile a Vallelunga e termine il dieci ottobre a Cartagena.

Nella classe 125 il titolo va a Michele Pirro su Aprilia, autore di tre vittorie e due secondi posti in stagione. Alle sue spalle, staccato di soli cinque punti, si posiziona Julián Miralles Rodríguez, anch'egli su Aprilia, vincitore ad Assen. Terzo, su Honda, è Igor Kaláb leggermente più distante in termine di punti. Álvaro Molina vince il suo secondo titolo nella classe 250. Molina porta termine tutte le gare previste prendendo sempre punti e vincendo in tre occasioni su sette. Secondo, a quasi quaranta punti dalla vetta, si posiziona lo svedese Frederik Watz, su Yamaha, vincitore di due prove. Terzo, più staccato, si classifica Yves Polzer su Honda. In Supersport il campionato viene vinto da Tatu Lauslehto su Honda vincitore delle ultime tre prove stagionali. Anche in questo caso il pilota campione ottiene punti in tutte le gare previste. Lauslehto chiude con un margine di quasi venti punti sul compagno di marca Diego Giugovaz; terzo si classifica un altro finlandese: Topi Haarala su Kawasaki.

Calendario

Le classi

Classe 125 
Fonte:

Classe 250 
Fonte:

Supersport 
Fonte:

Stock 1000

Prime cinque posizioni

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni 
 

2004
Serie e competizioni motoristiche nel 2004